Příjmení Cage nosí více různých osob:

 John Cage (1912–1992) – americký hudební skladatel
 Nicolas Cage (* 1964) – americký herec
 Stuart Cage (* 1973) – britský golfista

Sídlo 
 Cage (Chorvatsko)  – vesnice v Chorvatsku

Anglická příjmení